Ağçay – centro abitato del distretto di Qax, in Azerbaigian
 Ağçay – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian